Метаарсенат натрия — неорганическое соединение, 
соль щелочного металла натрия и мышьяковой кислоты 
с формулой NaAsO, 
бесцветные кристаллы, 
растворимые в воде.

Получение 
 Разложение при нагревании дигидроарсената натрия:

 Разложение метаарсенита натрия:

Физические свойства 
Арсенат натрия образует бесцветные кристаллы
триклинной сингонии,
пространственная группа P ,
параметры ячейки a = 0,807 нм, b = 0,744 нм, c = 0,732 нм, α = 90°, β = 91,5°, γ = 104°, Z = 6
.

Растворяется в воде.

В твёрдом состоянии является неорганическим полимером (NaAsO).

Примечания

Литература 
 
 
 

Натрия
Соединения натрия